Duncan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Duncan
 Kelvin W. Duncan
 Peter M. Duncan
 Wilbur Howard Duncan